

Geografia 
 Shido – cittadina della prefettura di Kagawa, in Giappone
 Ali Shido Abdi – politico somalo
 Shido Fuyuki – personaggio di Get Backers

Pagine correlate 
 Shidō